Уильям Майер Флетт (; 21 июля 1943, Вермилион — 12 июля 1999, Эдмонтон) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего, обладатель Кубка Стэнли 1974 года в составе клуба «Филадельфия Флайерз».

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Мелвилл Миллионерз», где по итогам сезона 1962/63 заработал 85 очков. Затем в течение четырёх сезонов играл за «Шарлотт Чекерз», «Викторию Мейпл Лифс» и «Талсу Ойлерз», где набирал за сезон более 40 очков.

На драфте расширения НХЛ 1967 года был выбран в 18-м раунде под общим 103-м номером клубом-дебютантом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Кингз» Флетт отыграл четыре с половиной сезона, став в команде одним из лучших игроков по результативности и по игровым качествам.

В январе 1972 года в числе других игроков был обменян в «Филадельфию Флайерз», где отыграв два с половиной сезона в 1974 году помог «Флайерз» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.

По окончании сезона 1973/74 был обменян в «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл целый сезон, став по окончании сезона игроком, который был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Атланта Флэймз», где он отыграл полтора сезона.

Его последним клубом в карьере стал клуб из ВХА «Эдмонтон Ойлерз», где он отыграл почти три сезона, зарабатывая иногда за сезон более 60 очков. С 1979 года «Ойлерз» перешли в НХЛ, но Флетт сыграл там только 20 игр, завершив карьеру по ходу сезона в возрасте 36 лет.

Смерть 
Скончался 12 июля 1999 года в Эдмонтоне в возрасте 55 лет по причине печёночной недостаточности, связанной с употреблением алкоголя.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Атланта Флеймз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Умершие от печёночной недостаточности